Ilavský ist der Familienname folgender Personen:

 Ján Ilavský (* 1942), slowakischer Skilangläufer
 Slavomír Ilavský (* 1969), slowakischer Eishockeyspieler